Playtime steht für:

 Playtime (Sprachkurs), englischer Sprachkurs für Kinder 
 Playtime – Tatis herrliche Zeiten, auch PlayTime, französisch-italienischer Spielfilm, siehe Tatis herrliche Zeiten
 Playtime, internationaler Titel des deutschen Kurzfilms Spielzeit aus dem Jahr 2012
 Play Time, Computerspielezeitschrift